Petrakis ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Mark Petrakis (1923–2021), US-amerikanischer Schriftsteller griechischer Herkunft
 Stefanos Petrakis (1924–2022), griechischer Leichtathlet
 Stelios Petrakis (* 1975), griechischer Lyraspieler und Instrumentenbauer